Bö steht für:
 Bö, eine Luftbewegung
 Bö (Schweden), ein Ort in der schwedischen Provinz Västra Götalands län
 der Künstlername des Schweizer Karikaturisten Carl Böckli

BÖ steht für:
 Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im THW

BÖ als Unterscheidungszeichen auf 'Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Börde

БӨ steht für:
 mongolisches Kfz-Kennzeichen für Bajan-Ölgii

Bø steht für:
 Bø (Midt-Telemark), Ort in der norwegischen Kommune Midt-Telemark
 Bø (Nordland), eine norwegische Kommune
 Bø (Telemark), eine ehemalige norwegische Kommune
 den dänischen Name für Bøur, ein Ort auf Island
 das historische Hordabø

Bø ist der Familienname folgender Personen:
 Egil á Bø (* 1974), färöischer Fußballspieler
 Johannes Thingnes Bø (* 1993), norwegischer Biathlet
 Kjersti Bø (* 1987), norwegische Skilangläuferin
 Tarjei Bø (* 1988), norwegischer Biathlet

Bő steht für:
 Bő, ungarische Gemeinde

Siehe auch:

 
BO